Příjmení Hojer neslo více osobností.

Skuteční lidé 
 Antonín Hojer (1894–1964) – český fotbalista a sportovní reprezentant, bratr Františka Hojera
 František Hojer (1896–1940) – český fotbalista a sportovní reprezentant, bratr Antonína Hojera
 Jan Hojer (* 1992) – německý sportovní lezec, mistr Evropy v bouldringu
 Jindřich Hojer (1924–2020) – český chemik a skaut, předloha postavy Jindry Hojera
 Konrad Hojer (působící v 16.–17. stol.) – německý autor církevních písní
 Ladislav Hojer (1958–1986) – český sériový vrah
 Petr Hojer (1940–2017) – český sportovní funkcionář a bývalý politik KSČ

Literární postavy 
 Jindra Hojer – literární postava Jaroslava Foglara, člen klubu Rychlých šípů

Jiné 
 Højer – městečko v Dánsku
 Hojeřice () – město na území Horní Lužice v Sasku